Schwägerl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schwägerl (* 1968), deutscher Journalist und Autor
 Hans Schwägerl (1901–1973), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Katharina Schwägerl (* 1983), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Michael Schwägerl (* 1964), deutscher Gymnasiallehrer und Verbandsfunktionär